Гейман — немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители:
 Гейман, Александр Александрович (1866—1939) — русский военный деятель, генерал-лейтенант, участник гражданской войны.
 Гейман, Богдан Вениаминович (печатался под псевдонимом «Н. Гей»; ?—1916) — журналист, сотрудник редакции «Нового времени», ведал политическим и иностранным отделами.
 Гейман, Борис Яковлевич (1899—1968) — советский литературовед
 
 Гейман, Виктор Семёнович (1903—1976) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Гейман, Григорий Ефимович (1771—1843) — доктор медицины; директор Оспопрививательного института.
 Гейман, Марк Абрамович (1902—1969) — советский геолог-нефтяник.
 Гейман, Нил (род. 1960) — английский писатель-фантаст.
 Гейман, Родион Григорьевич (1802—1865) — профессор химии Московского университета, доктор медицины и кандидат философии.
 Гейман, Светлана Львовна (известна как Линда; род. 1977) — российская певица, исполняющая в электронном и этническом стилях, поэтесса, художница.
 Гейман, Христофор Август (1681—1764) — немецкий филолог, искусствовед и историк литературы.
 Гейман фон Тейтшенбрунн, Иоганн (1711—1760) — немецкий учёный-правовед.

См. также

Примечания